Би́рдсли () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бирдсли, Генри Кёртис — американский миколог.
 Бирдсли, Монро (1915—1985) — американский фотограф.
 Бирдсли, Обри (1872—1898) — английский художник и поэт.
 Бирдсли, Питер (род 1961) — английский футболист.

Топоним 
 Бирдсли — город в округе Биг-Стон, штат Миннесота, США.